Horsthemke ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Horsthemke (* 1953), deutscher Humangenetiker
 Frank Lukas Horsthemke (* 1969), deutscher Fernsehmoderator und -produzent, siehe Frank Lukas (Moderator)
 Gisbert Horsthemke (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Stefan A. Horsthemke (* 1965), deutscher Kunsthistoriker und Kunstmanager